III. třída okresu Kroměříž (též zvaná jako Okresní soutěž – okres Kroměříž) je 9. nejvyšší fotbalovou soutěží v republice.

Vítězové 

 III. třída okresu Kroměříž skupina A  III. třída okresu Kroměříž skupina B

Externí odkazy 
 Skupina A
 Skupina B

Kroměříž
Fotbal v okrese Kroměříž
Sportovní soutěže ve Zlínském kraji